Bati (mbam jezik), nigersko-kongoanski jezik iz Kameruna.
Bati (austronezijski jezik), centralnomolučki jezik iz Indonezije.